Конкурс песни «Евровидение-2018» (, , ) — 63й конкурс песни «Евровидение», который впервые прошёл в столице Португалии городе Лиссабоне, благодаря победе Салвадора Собрала с песней «Amar pelos dois» на конкурсе предыдущего года, проходившем в Киеве, Украина. Первый и второй полуфиналы конкурса состоялись 8 и 10 мая, финал — 12 мая 2018 года. Победила представительница Израиля Нета Барзилай с песней «Toy».

Место проведения 

Благодаря победе Салвадора Собрала на «Евровидении-2017» с песней «Amar pelos dois», конкурс приняла страна-победительница — Португалия. Организацией конкурса занялось «Радио и телевидение Португалии» (RTP). Исполнительный супервайзер конкурса «Евровидение» Юн Ула Санн на пресс-конференции победителя предложил португальскому вещателю заняться процессом отбора кандидатов на проведение конкурса так же, как это делалось ранее. 15 мая 2017 года RTP подтвердил, что местом проведения конкурса будет Лиссабон, однако окончательное решение будет принято позже.

Министр культуры Португалии  официально заявил, что подготовка к проведению конкурса 2018 года будет поддержана правительством Португалии. Вне зависимости от того, где будет проводиться конкурс, местные управления и правительство страны будут принимать какое-либо участие в организации мероприятия. Каким образом будет проходить подготовка к конкурсу, а также какое количество бюджета планируется выделить на проведение пока что полностью не обговорено с RTP. Первая встреча национального вещателя и ЕВС запланирована на 13 июня 2017 года.

Выбор места проведения 

Несмотря на то, что официальный этап по отбору городов-кандидатов на проведение конкурса ещё не стартовал, португальское информационное агентство  сообщило, что RTP будет выбирать потенциальным местом проведения «Мео-арену» в Лиссабоне. Это заявление было также подтверждено генеральным директором RTP Нуну Артуром Силвой, который предлагает Мео-арену как вероятное место проведение конкурса. Однако, мэр Лиссабона  воздержался от дискуссий с RTP по поводу места проведения «Евровидения». Предполагается, что процесс подачи заявок на проведение конкурса официально начнётся в течение ближайших нескольких недель.

После того, как RTP объявил местом проведения конкурса Лиссабон, восемь других португальских городов предложили свою кандидатуру на проведение «Евровидения-2018». Несмотря на то, что официальный процесс подачи заявок ещё не стартовал Брага, Гимарайнш, Гондомар, Матозиньюш, Портиман, Фару, Санта-Мария-да-Фейра и Эшпинью уже заинтересованы провести очередной конкурс. Ранее, в проведении конкурса также был заинтересован Порту, но немногим позже город отказался проводить конкурс в связи с ремонтом основной арены — «Павильона Розы Мота», а других подходящих арен для проведения конкурса в Порту нет. Мэр города Руй Морейра объяснил это тем, что он не намерен «тратить миллионы евро» на проведение конкурса. В Гимарайнше нет международного аэропорта, что является основным требованием для проведения конкурса, а ближайший аэропорт к Санта-Мария-да-Фейра — аэропорт Порту, который расположен в 45 км от города. В результате чего, лишь два города удовлетворяют требованиям проведения «Евровидения» — Фару и Лиссабон. Единственная проблема Фару — отсутствие подходящей арены, но несмотря на это, город собирается официально подавать заявку на проведение конкурса. Гондомар имеет финансовую задолженность в размере 100 миллионов евро, что может осложнить ситуацию с выбором этого города в качестве принимающего конкурс в 2018 году. 26 июля 2017 года ЕВС объявил, что место проведения «Евровидения-2018» станет Лиссабон, в этот же день были объявлены и даты проведения конкурса — 8, 10 и 12 мая 2018 года.

Формат

Изменения в правилах 
Европейский вещательный союз внёс корректировки в регламент конкурса. По новым правилам, страны-участницы не имеют право выдвигать исполнителей или делегатов, которым запрещен въезд в страну-хозяйку. Также телеканал-организатор обязан организовать выступление всех конкурсантов вживую на сцене.

По новым правилам, телеканал-организатор должен соблюдать все сроки, установленные ЕВС. При нарушении сроков ЕВС имеет право передать конкурс другой стране.

Изменения правил коснулись и национальных жюри. Члены жюри должны голосовать полностью независимо, справедливо, объективно и используя свои профессиональные навыки. Член жюри не должен быть связан с участником или с автором песни.

Организаторами конкурса был изменён подсчёт голосов жюри. Если раньше один из пяти членов жюри ставил песню в последнее место, а остальные - в первое, то это лишало получить возможность 12 баллов. Теперь же мнение одного жюри в отдельности будут иметь меньший вес по сравнению с мнением большинства. Другими словами, чем ниже ставит песню, тем меньше у него шансов повлиять на общий результат, чем выше — тем влияние его мнения больше.

Ведущие 

8 января 2018 года португальский вещатель RTP объявил состав ведущих конкурса. Ими стали Катарина Фуртадо, Даниэла Руа, Сильвия Альберто и Филомена Каутела.. Филомена Каутела начала свою карьеру с актрисы в 2000 году. Первый дебют в качестве ведущего состоялся 2005 году на телеканале MTV Portugal. Была ведущей национального отбора Festival da Canção 2017 и глашатаем «Евровидения» 2017 года. Сильвия Альберто постоянная ведущая Festival da Canção и была комментатором конкурса несколько раз. Даниэла Руа — актриса театра и кино, снимается в популярном сериале «Морская полиция: Лос-Анджелес», была соведущей Суперкубока Super Bowl. Катарина Фуртадо несколько лет работает ведущей и актрисой. Она была послом доброй воли Организации Объединенных Наций. В 2013 году завоевала премию «Женщина года» журнала GQ.

Логотип и слоган 
7 ноября 2017 года RTP на специальной пресс-конференции представили логотип и слоган конкурса. Португалия всегда объединяла Европу через океан, а 500 лет назад Лиссабон был центром многих морских маршрутов в мире, поэтому темой для конкурса стала морская концепция. Команда разработчиков представила тринадцать вариантов логотипа, основанных на различных формах морской жизни. Основным логотипом стала стилизованная раковина. Слоган конкурса — «All Aboard!» (рус. «Все на борт!»).

Открытки 
Директор телеканала RTP Даниель Деусдаду сообщил, что посткарды участников будут сниматься в различных местах Португалии. Каждая открытка будет сниматься по индивидуальному сценарию для каждого артиста. По замыслу участники открывают для себя что-то новое в стране-хозяйке Португалии.

Участники 

7 ноября 2017 года было объявлено, что в конкурсе песни «Евровидение-2018» примут участие 42 страны. Позднее к участникам присоединилась Македония, которая была не допущена до участия из-за долгов перед ЕВС. На конкурс возвратилась Россия. Австралия продолжает участие в конкурсе, получив специальное разрешение от организационного комитета.

Возвращение 
  — после годового перерыва из-за запрета на въезд на территорию Украины, страна возвращается на конкурс.

Отказ 
  — 14 мая 2017 года генеральный директор «» (RTVA) Шавьер Мухаль сообщил, что страна не будет принимать участие в конкурсе в связи с финансовыми проблемами и реструктуризацией компании.
  — 18 сентября 2017 Радио и телевидение Боснии и Герцеговины (BHRT) официально заявили, что страна не вернётся на конкурс в 2018 году. Причиной отказа стали финансовые проблемы в стране.
  — программный директор люксембургского вещателя RTL Télé Lëtzebuerg (RTL) Стив Шмит ранее объяснил уже причины прошлогоднего неучастия страны на «Евровидении». Он также подчеркнул, что шансы Люксембурга на успех в конкурсе ограничены, «Я считаю, что с расширением „Евровидения“, победы страны ушли в прошлое. С новой системой голосования, успех очень маловероятен. Микрогосударства в настоящее время несколько обеспокоены этим». Последний раз Люксембург участвовал в конкурсе в 1993 году. 29 августа 2017 года люксембургский вещатель RTL Télé Lëtzebuerg (RTL) подтвердил, что страна не вернётся на конкурс 2018 года.
  — 31 августа 2017 года монегасский вещатель  (TMC) подтвердил, что страна не вернётся на конкурс в 2018 году.
  — 8 августа 2017 года стало известно, что словацкий национальный вещатель RTVS рассматривает вопрос о возможном возвращении страны на конкурс этого года. PR-менеджер вещателя Юрай Кадаш заявил, что окончательное решение по этому вопросу ещё не принято. 11 сентября 2017 года словацкий вещатель RTVS заявил о том, что страна не вернётся на конкурс в 2018 году.
  — после того, как сменилось руководство турецкого вещателя TRT, появилась информация о возможном возвращении страны на конкурс в 2018 году. 12 июля 2017 года, победительница от Турции на конкурсе в 2003 году, Сертаб Эренер, в своём профиле Instagram заявила, что страна вернётся на конкурс в 2018 году и пожелала удачи следующему её представителю. Однако, официального ответа от Турецкой телерадиокомпании не поступало. Помимо этого, группа MaNga, представлявшая Турцию в 2010 году с песней We Could Be the Same, в своём официальном Твиттер-аккаунте намекнула на то, что может вернуться на конкурс. После чего, участники группы написали ответ, что не заинтересованы участвовать в «Евровидении», а всего лишь положительно отреагировали на новость о возможном возвращении Турции на конкурс. 7 августа 2017 года турецкий вещатель официально заявил, что страна не вернётся на конкурс в 2018 году.

Несостоявшийся дебют 
  — 1 января 2016 года телеканал «Хабар» стал ассоциированным членом ЕВС, открыв для себя возможность будущего участия в конкурсе. Им транслировались оба полуфинала и финал конкурса «Евровидение-2017». Также, победительница конкурса песни «Тюрквидение-2014», Жанар Дугалова, сообщила, что она заинтересована представлять Казахстан на конкурсе.
  — во время первого полуфинала конкурса «Евровидение-2017» косовский национальный вещатель «Радио и телевидение Косова» (RTK) вёл переговоры с референс-группой «Евровидения» о возможном участии в конкурсе 2018 года. Как сообщали представители референс-группы, если на конкурсе 2017 года победила бы страна, признавшая Косово как независимое государство, то страна могла бы принять участие в следующем конкурсе песни «Евровидение». Страна-победительница «Евровидения-2017», Португалия, признала независимость Косова в 2008 году, что может означать возможный дебют Косова на конкурсе 2018 года. 28 сентября 2017 года национальный вещатель «Радио и телевидение Косова» (RTK) официально заявил, что страна не дебютирует на конкурсе в 2018 году.
  — ранее ливанский вещатель  уже выражал свою заинтересованность в участии на «Евровидении» при отказе от участия Израиля. В связи с тем, что израильский вещатель IBA прекратил своё вещание сразу после финала конкурса «Евровидения-2017», Ливан может проявить интерес к участию в этом году. Помимо этого, интерес к участию могут проявить другие исламские страны, входящие в ЕВС — Египет, Алжир, Иордания, Тунис и участвующее единожды Марокко. Последний раз Ливан подавал заявку на участие и даже выбрал представителя, , на «Евровидение-2005», однако вещатель пытался исключить из прямого эфира выступление израильского участника, за что стране так и не удалось дебютировать.
  — 1 сентября 2017 года национальный вещатель Лихтенштейна 1FLTV официально подтвердил, что страна не дебютирует на конкурсе в 2018 году.

Исполнители, уже участвовавшие в «Евровидении» ранее

Выступавшие как полноценные исполнители 
  Нидерланды: Уэйлон («Евровидение-2014» в составе группы The Common Linnets — 2 место)
  Норвегия: Александр Рыбак (победитель «Евровидения-2009»).

Выступавшие как бэк-вокалисты 
  Австрия: Сесар Сэмпсон:
 «Евровидение-2016», как бэк-вокалист Поли Геновой ( Болгария) — 4 место в финале;
 «Евровидение-2017», как бэк-вокалист Кристиана Костова ( Болгария) — 2 место в финале.
  Болгария: Владимир Михайлов (в составе группы EQUINOX):
 «Евровидение-2017», как бэк-вокалист Кристиана Костова ( Болгария) — 2 место в финале.
  Великобритания: SuRie:
 «Евровидение-2015», как бэк-вокалистка Лоика Нотте ( Бельгия) — 4 место в финале;
 «Евровидение-2017», как бэк-вокалистка Бланш ( Бельгия) — 4 место в финале.
  Словения: Леа Сирк:
 «Евровидение-2014», как бэк-вокалистка Тинкары Ковач ( Словения) — 25 место в финале;
 «Евровидение-2016», как бэк-вокалистка ManuElla ( Словения) — 14 место в полуфинале.

Вернувшиеся как бэк-вокалисты 

 : Грета Радовани:
 «Евровидение-2017», как бэк-вокалистка Линдиты () — 14 место в полуфинале;

 : Андерс Урсагер:
 «Евровидение-1995», как бэк-вокалист Ауд Вилькен () — 5 место в финале;
«Евровидение-2016», как бэк-вокалист Lighthouse X () — 17 место в полуфинале;

 : Туули Иконен:
 «Евровидение-2016», как бэк-вокалистка Сандьи () — 15 место в полуфинале;

 : Виктория Халкити:
 «Евровидение-1993», как бэк-вокалистка Кайти Гарби () — 9 место в финале;
«Евровидение-1994», как бэк-вокалистка Костаса Бигалиса () — 14 место в финале;
«Евровидение-2005», как бэк-вокалистка Анжелики Агурбаш () — 13 место в полуфинале;
«Евровидение-2008», как бэк-вокалистка Каломиры () — 3 место в финале;
«Евровидение-2012», как бэк-вокалистка Элефтерии Элефтериу () — 17 место в финале;

 : Вигнир Снэр Вигфюссон:
 «Евровидение-2003», как бэк-вокалист Биргитты () — 8 место в финале;
«Евровидение-2005», как бэк-вокалист Селмы () — 16 место в полуфинале;
«Евровидение-2011», — 20 место (в составе группы Sigurjón’s Friends);

 : Джанет Гроган:
 «Евровидение-2016», как бэк-вокалистка Никки Бирна () — 15 место в полуфинале;

 : Антра Кюмина:
«Евровидение-2017», как бэк-вокалистка Triana Park () — 18 место в полуфинале;

 : Анна Аццопарди:
«Евровидение-2003», как бэк-вокалистка Линн Чирчоп () — 25 место в финале;
«Евровидение-2016», как бэк-вокалистка Иры Лоско () — 12 место в финале;

 : Памела Беццина:
 «Евровидение-2010», как бэк-вокалистка Тея Гарретт () — 12 место в полуфинале;
«Евровидение-2011», как бэк-вокалистка Глен Велла () — 11 место в полуфинале;
«Евровидение-2016», как бэк-вокалистка Иры Лоско () — 12 место в финале;

Выступавшие в интервал-актах 
  Австралия: Джессика Маубой («Евровидение-2014» — интервал-акт второго полуфинала)

Жеребьёвка 
Распределение стран-участниц на полуфиналы состоялось 29 января 2018 года. Церемония включает передачу ключа и флага от городского головы Киева (Виталий Кличко) к мэру Лиссабона (Фернандо Медина). После церемонии прошла жеребьёвка. Первая часть жеребьёвки — распределение «большой пятёрки» (Великобритания, Германия, Италия, Испания, Франция) и страны-хозяйки (Португалия) на полуфиналы при голосовании. Вторая часть — распределение стран-участниц по полуфиналам, которые состоятся 8 и 10 мая. Всего было разбито 37 стран на 6 корзин. Вещатель страны-хозяйки RTP совместно с ЕВС и референтной группой «Евровидения» решили, что в первом полуфинале выступит 19 участников, а втором 18. Также стали известны имена ведущих, которые проведут церемонию жеребьёвки: Сильвия Альберто и Филомена Каутела. В таблице ниже указана очерёдность «вытягивания» стран-участниц.

Первый полуфинал

Второй полуфинал

Финал

Результаты голосования

Первый полуфинал

Статистика присуждения 12 баллов

Жюри

Телезрители

Второй полуфинал

Статистика присуждения 12 баллов

Жюри

Телезрители

Финал

Статистика присуждения 12 баллов

Жюри

Телезрители

Премия Марселя Безансона 
Премия Марселя Безансона () впервые была вручена на «Евровидении-2002» в Таллине (Эстония) лучшим песням финалистов фестиваля. Учредители — Кристер Бьоркман (представитель Швеции на Конкурсе песни «Евровидение-1992») и Ричард Хэрри (участник шведской поп-группы «Herreys», в качестве участника от Швеции победил в Конкурсе песни «Евровидение-1984»). Название премия получила в честь создателя песенного конкурса. Награды вручаются по трём категориям: «лучший исполнитель», «лучший композитор» и «приз зрительских симпатий».

OGAE 
Организация Générale des Amateurs de l’Eurovision (более известная как OGAE) является международной организацией, которая была основана в 1984 году в Финляндии. Организация представляет собой сеть из более чем 40 фан-клубов по всей Европе и за её пределами, и является неправительственной, неполитической и некоммерческой компанией. Стало ежегодной традицией для OGAE, что голосование длится до главного музыкального конкурса «Евровидение», что позволило участникам из более чем 40 клубов голосовать за их любимые песни.

Премия Барбары Декс 

В 1997 году утверждена премия, вручающаяся ежегодно участнику Евровидения, имеющему самый нелепый образ. Премия была названа в честь участницы из Бельгии, которая вышла в платье собственного дизайна. 20 мая стали известны результаты голосования:

Голосование и трансляция

Глашатаи 
От каждой участвующей страны есть глашатаи, которые по спутниковой связи передают баллы жюри. 12 мая стали известны имена глашатаев и порядок объявления результатов:

  — Наталья Жижченко (вокалистка группы ONUKA)
  — Турал Асадов (телеведущий)
  — Naviband (представители Белоруссии в 2017 году)
  — Джон Кеннеди О’Коннор (историк Евровидение)
  — O’G3NE (представительницы Нидерландов в 2017 году)
  — Яна Бурческа (представительница Македонии в 2017 году)
  — Лара Адзопарди (актриса и телеведущая)
  — Тамара Гачечиладзе (представительница Грузии в 2017 году)
  —  (телеведущая и модель)
  — Кати Беллович (радио- и телеведущая)
  — Улла Эссендроп (телеведущая)
  —  (телеведущая)
  —  (участник Melodifestivalen 2018)
  — Дагмара Леганте (телеведущая и юмористка)
  — Андри Джаху (радиожурналист)
  — Уршула Той (ведущая)
  — Никки Бирн (представитель Ирландии в 2016 году)
  — Соня Аргинт-Ионеску (телеведущая)
  — Радка Росицкая (ведущая и модель)
  — Эдда Сив Паульсдоуттир (телеведущая и спортивная журналистка)
  — Джульета Ардован (тележурналистка)
  —  (телеведущая)
  — Александер Вальманн и JOWST (представители Норвегии в 2017 году)
  — Элоди Госсюэн (радио- и телеведущая)
  — Джулия Валентина Палермо (ведущая)
  — Рикардо Гонсалвис (ведущий новостей на SBS World)
  — Отт Эвестус (певец)
  — Драгана Косерина (ведущая шоу)
  — Hovig (представитель Кипра в 2017 году)
  —  (певец и актёр)
  — Йоанна Драгнева (представительница Болгарии в 2008 году)
  — Олина Ксенопулу (радио- и телеведущая, актриса)
  — Бенче Форро (телеведущий)
  — Наташа Шотра (директор программы «Наука и дети»)
  — Барбара Шёнебергер (телеведущая)
  —  (певица)
  — Алсу (представительница России в 2000 году и ведущая Евровидения 2009)
  — Летисия Карвальо (певица и учительница)
  — Люси Айуб (журналистка и телеведущая)
  — Матеуш Шимковяк (журналист)
  — Эгле Даугелайте (журналистка и ведущая)
  — Майя Кеуц (представительница Словении в 2011 году)
  — Педру Фернандеш (телеведущий)

Комментаторы 
Большая часть стран, освещающих конкурс, отправляет своих комментаторов в Лиссабон или же ведёт комментирование из своей страны. Это традиционно делается для того, чтобы телезрители и радиослушатели могли понимать суть конкурса, получать информацию об участниках и о голосовании.

  —  и  (, полностью)
  —  (ORF eins, полностью)
  — Азер Сулейманлы (iTV, полностью)
  — Андри Джаху (RTSH, RTSH Muzikë, Radio Tirana, полностью)
  — Авет Барсегян и Феликс Хачатря (Армения 1 и Общественное радио Армении, полностью)
  — Евгений Перлин (Беларусь 1 и Беларусь 24, полностью)
  — Нидерландский:  (één, полностью); Французский:  и Жан-Луи Лаэ (La Une, полностью; второй полуфинал с задержкой 90 минут, первый полуфинал и финал в прямом эфире)
  — Елена Росберг и Георгий Кушвалиев (БНТ 1, полностью)
  —  и  (BBC Four, полуфиналы), Грэм Нортон (BBC One, финал),  (BBC Radio 2, финал)
  —  и Фредди (Duna TV, полностью)
  —  (One полуфиналы и Das Erste, финал)
  — Александрос Лизардос и Дафна Скалиони (ERT1, ERT HD, ERT World, ERA 2, Голос Греции, полностью)
  — Деметре Эргемлидзе (Первый канал Грузии, полностью)
  — Оле Тёпхольм (DR 1, полностью)
  — Асаф Либерман и Шир Реувен (Кан 11, полуфинал); Эрез Таль (Кан 11, финал)
  —  (RTÉ2, полуфиналы и RTÉ One, финал); Нил Доэрти и Збишек Залинский (RTÉ Radio 1, первый полуфинал и финал)
  — Гисли Мартенн Бальдурссон (RÚV, полностью)
  —  и  (La 2, полуфиналы, La 1, финал)
  — Каролина Ди Доменико и Саверио Раймондо (Rai 4, полуфиналы),  и Федерико Руссо (Rai 1, финал), Каролина Ди Доменико и Эма Стоккольма (Rai Radio 2, финал)
  — Костас Константину и Васо Комину (CyBC, полностью)
  — Том Грейв (LTV, полностью) и Магнус Эрин (LTV, финал)
  — Дарюс Ужкурайтис и Герута Гринюте (LRT Televizija, LRT Radijas, полностью)
  — Каролина Петковска (МРТ 1, МРТ 2, Македонское радио, полностью)
  — без комментатора
  — Джульетта Ардован (Moldova 1, Radio Moldova, Radio Moldova Muzical, Radio Moldova Tineret, полностью)
  —  и  (NPO 1, полностью)
  —  (NRK1, полностью), Ронни Бреде Оссе, Силье Норднес и Маркус Неби (NRK3, финал), Оле Кристиан Оэн (NRK P1, финал)
  —  (TVP1, TVP Polonia полностью)
  — Нуну Галопин и Элдер Рейш (RTP1, RTP África, RTP Internacional, полностью)
  — Юрий Аксюта и Яна Чурикова (Первый канал, полностью; первый полуфинал с задержкой 110 минут, второй полуфинал и финал в прямом эфире)
  — Лилиана Штефан и Раду Андрей Тудор (TVR1, TVR HD, TVRi, полностью)
  — Лия Фиорио и Джиджи Рестиво (San Marino RTV и Радио Сан-Марино, полностью)
  — Сильвана Груич и Тамара Петкович (первый полуфинал); Душка Вучинич (RTS1, RTS HD, RTS Svet, RTS Planet, второй полуфинал и финал)
  — Андрей Хофер (TV Slovenija 2, полуфиналы и TV Slovenija 1 финал)
  — Сергей Притула (СТБ, полностью), Тимур Мирошниченко и Мария Яремчук (UA: Первый, первый полуфинал), Алёша (второй полуфинал), Джамала (финал)
  — Финский: ; Шведский: Йохан Линдрус и Ева Франц (Yle TV2,  полностью); Анна Керанен (, полуфиналы); Анна Керанен, Айя Пууртинен, Сами Сыкко (Yle Radio Suomi, финал)
  — Кристоф Виллем и Андре Манукян (France 4, полуфиналы), Стефан Берн, Кристоф Виллем и Альма (France 2, финал)
  — Душко Чурлич (HRT 1, полностью)
  — Дражен Баукович и Тияна Мишкович (TVCG 1 и TVGG SAT, полностью)
  —  (ČT2, полуфиналы и ČT1, финал)
  — Немецкий:  (, полуфиналы и SRF 1, финал); Итальянский: Кларисса Тами (, полуфиналы и , финал); Французский:  и Никола Таннер (, полуфиналы и , финал)
  — Санна Нильсен и  (SVT1, полностью)
  — Эстонский: Марко Рейкоп (ETV, полностью); Русский: Александр Хоботов, Юлия Календа (ETV+, полностью)

Не участвующие страны 
  — Калдыбек Жайсанбай и Диана Снегина (Хабар, полностью)
  — Дуань Ишуань и Хей Нань (, первый полуфинал; отложено до 12 часов дня по местному времени)
  — Алма Бекташи и Агрон Красники (RTK, полностью)
  — Даниэль Балаж, Павол Хубинак, Маличек, Эла Толстова и Селеста Букингем (Radio FM, финал)
  — Английский:  и  (Logo TV, финал); Эван Спенс и Лиза-Джейн Льюис (WJFD-FM radio, финал); Португальский: Ана Филипа Роза (WJFD-FM radio, финал)

Скандалы и инциденты

Санкции ЕВС на Украину и Россию 
После проведения конкурса песни «Евровидение-2017» в Киеве референс-группа конкурса во главе с официальным представителем ЕВС Дэвидом Гудманом заявила, что в связи с недопуском российской участницы Юлии Самойловой СБУ и задержках в организации конкурса на Украину могут быть наложены санкции в виде штрафов, лишения спонсорской помощи и отстранения от участия в конкурсе сроком до трёх лет. Аналогичные санкции могли быть наложены на Россию в связи с отказом от трансляции конкурса «Первым каналом» и «Россией-1» и неучастием страны в обязательных встречах глав делегации в марте 2017 года, которые последовали после того, как СБУ запретила въезд Юлии Самойловой на территорию Украины.

29 июня 2017 года Дэвид Гудман рекомендовал оштрафовать Украину в размере €200 000, а России сделать «устное предупреждение». Окончательное решение по Украине и России объявлено не было. 23 августа 2017 года украинский национальный вещатель подтвердил своё участие в конкурсе.

Подача белорусской песни 

10 января 2018 года стало известно, что украинский певец Alekseev исполнил свою конкурсную песню на русском языке в мае 2017 года в Ставрополе. По правилам конкурса нельзя заявлять песню, коммерческий релиз которой состоялся до 1 сентября. Шесть артистов национального отбора заявили, что покинут отбор, если ему будет разрешено участвовать. В конечном счете БТРК разрешил участвовать в отборе после изменения аранжировки песни, и она победила в национальном отборе. Однако 23 февраля 2018 года ЕВС дал разрешение исполнить песню в оригинальной англоязычной версии. 28 марта представил новую версию конкурсной песни.

Травма чешского участника 
29 апреля 2018 года чешский певец Миколас Йозеф получил травму спины во время первой репетиции при исполнении акробатических номеров, однако убедил своих фанатов, что в любом случае выступит в финале. Во время финальной сцены выступления в финале, Миколас не просто выпрыгнул на сцену, как он сделал до этого в полуфинале, а сделал сальто, неудачное исполнение которого могло навредить здоровью певца.

Цензура в китайской трансляции 
Во время трансляции первого полуфинала китайский вещатель Hunan TV отредактировал выступление участников Албании и Ирландии. Их выступление, а также повтор при голосовании было пропущено. Албания была пропущена из-за того, что в Китае запрещено демонстрировать татуировки на телевидении, в том числе цензуре подверглись швейцарские участники, их татуировки были размыты. Ирландия была подвергнута цензуре из-за её представления гомосексуальной пары на сцене. В результате Европейский вещательный союз прекратил партнёрство с китайским вещателем и запретил трансляцию второго полуфинала и финала конкурса на данном телеканале.

Инцидент во время выступления SuRie в финале 
Во время выступления в финале участницы из Великобритании SuRie на сцену выбежал политический активист Dr ACactivism. Он отобрал у певицы микрофон и стал выкрикивать обвинения в адрес британских СМИ в нацизме и потребовал свободы слова. Подбежавшая охрана вырвала у хулигана из рук микрофон и вывела мужчину со сцены. В это время SuRie не растерялась — певица подбадривала зрителей аплодисментами, и когда ей вернули микрофон, допела песню до конца. Организаторы предоставили певице возможность выступить ещё раз — в самом конце конкурса, после представителей Италии, однако SuRie от повторного выступления отказалась. После инцидента Европейский вещательный союз начал расследования по случившемуся. Это уже четвертый случай за всю историю конкурса. В 1964 году «срывальщик» вышел с плакатом, протестуя против политического режима в Испании и Португалии, а 2010 году к испанскому певцу Даниелю Дихесу вышел известный пранкер Джимми Джамп, который начал танцевать вместе с артистами. Третий случай произошёл в 2017 году во время выступления Джамалы в интервал-акте финала, местный пранкер Виталий Седюк вышел на сцену и снял свои штаны.

Обвинения в культурном присвоении 
После выступлении победительницы Неты с песней «Toy» критики обвинили её в присвоении элементов японской культуры. Обвинения были высказаны в социальных сетях, где её выступление было названо «оскорбительным». Во время выступления она носила кимоно и пучок, а также во время её выступления были использованы Манэки-нэко.

См. также 

 Детское Евровидение — 2018
 Евровидение Азия 2018
 Конкурс молодых музыкантов «Евровидение-2018»
 Тюрквидение-2018

Примечания

Ссылки 

 

 
Май 2018 года
2018 год в Португалии
Культура Лиссабона
История Лиссабона